Васюхник Катерина Василівна (* 1951) — бригадир штукатурів. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.
 Васюхник Юрій Олександрович — заступник директора Коростенського лісомисливського господарства (Житомирська область), заслужений лісівник України.

Примітки